Елеменат је појам са различитим значењима у филозофији, наукама и математици:
 Основни елементи, у филозофији обично четири елемента од којих је створен свет
 Хемијски елемент, у хемији, елеменат супстанце се не може разбити у две или више супстанци на било који начин. Сви елементи садрже атоме који имају само један атомски број, мада им се масе могу мењати (изотопи). Елементи су поређани у Мендељејевом периодном систему елемената према својим атомским бројевима.
 У математици, елеменат је члан скупа. То се пише  и значи  је елеменат скупа 
 Елементи (Еуклид)
 У математици, елеменат је члан матрице.
 У математици, елеменат је израз који следи иза знака интеграла. Тако у интегралу  израз  је елеменат простора. Често је корисно посматрати област интеграције као „збир“ елемената.

ca:Element
cy:Elfen
de:Element
en:Element
et:Element
es:Elemento
eo:Elemento
eu:Elementu
fr:Élément
fur:Element
ga:Dúil
gl:Elemento
ko:원소
io:Elemento
ia:Elemento (disambiguation)
it:Elemento
he:יסודות
la:Elementum (discretiva)
lv:Elements
lt:Elementas
ms:Unsur
nl:Element
ja:エレメント
pt:Elementos
ro:Element
simple:Element
sl:Element
fi:Elementti
sv:Element
tl:Elemento
vi:Nguyên tố
uk:Елемент
ru:Элемент
zh:元素 (消歧義)